Ранчо ел Енсинал има више значења:

 Ранчо ел Енсинал (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ел Енсинал (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику